De Rally van Catalonië 2015, formeel 51º Rally RACC Catalunya – Costa Daurada, was de 51e editie van de Rally van Catalonië en de twaalfde ronde van het wereldkampioenschap rally in 2015. Het was de 544e rally in het wereldkampioenschap rally die georganiseerd wordt door de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA). De start en finish was in Salou.

Verslag 
Sébastien Ogier leek na een gecalculeerde start op het onverhard wederom ongenaakbaar toen de rally werd voortgezet op het asfalt, en bouwde daar een comfortabele voorsprong uit op de concurrentie. Echter geheel onverwacht wist Ogier een zekere hattrick aan zeges in Catalonië om zeep te helpen door op de allerlaatste klassementsproef uit de wedstrijd te verongelukken. Hierdoor kreeg Andreas Mikkelsen zijn eerste overwinning in het WK-rally in de schoot geworpen, hij die tot op dat moment eigenlijk een secondeduel aan het uitvechten was met teamgenoot Jari-Matti Latvala om plaats twee. Latvala spinde echter in de slotfase en een scherpe tijd van Mikkelsen op de slotproef zag hem de Fin voorblijven en uiteindelijk dus ook zegevieren. Plaats drie van het podium werd bezet door thuisrijder Daniel Sordo, die de Citroëns van Mads Østberg en Kris Meeke daarmee voorbleef, welke eveneens in een nauwe strijd verwikkeld in die volgorde de top vijf verder compleet zouden maken.

Programma

Resultaten

Statistieken

Klassementsproeven

Power Stage 
 Extra punten werden verdeeld voor de drie beste tijden over de 12,10 kilometer lange Power Stage aan het einde van de rally.

Kampioenschap standen

Rijders

Constructeurs 

 Vetgedrukte tekst betekent wereldkampioen.
 Noot: Enkel de top 5-posities worden in beide standen weergegeven.

Externe links 
  Onofficiële resultaten op juwra.com
  Onofficiële resultaten op ewrc-results.com

C
Rally van Catalonië